Allison (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Cliff Allison, pilot de curses de Fórmula 1
 Horton Claridge Allison (Londres, Regne Unit, 1846 - ?), organista i compositor londinenc